Краснореченское сельское поселение — назхвание ряда муниципальных образований (сельских поселений) в России.

 Краснореченское сельское поселение — входит в Грибановский район Воронежкой области.
 Краснореченское сельское поселение — входит в Старомайнский район Ульяновской области.

См. также